"Castione" pode ser:
 Arbedo-Castione, comuna suíça do Ticino
 Castione Andevenno, comuna italiana da Lombardia
 Castione della Presolana, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos